Superstrat steht für:

 Superstrat (Gitarre), eine Bauform der E-Gitarre
 Superstrat (Linguistik), eine Sprache oder Varietät, die die Struktur einer anderen beeinflusst hat

Siehe auch: